Mulyamekar (Tanjungkerta), een plaats in Indonesië
Mulyamekar (Babakancikao), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing